Аббревиатура ХНУ может означать:

 Харьковский национальный университет
 Хмельницкий национальный университет